Il toponimo Obando può riferirsi a diverse località:
Obando, comune della Colombia nel Dipartimento di Valle del Cauca
Obando, municipalità delle Filippine nella Provincia di Bulacan